Frank Mattern ist der Name folgender Personen:

* Frank Mattern (Journalist) (* 1937), deutscher Journalist und Autor
 Frank Mattern (Unternehmensberater) (* 1961), deutscher Betriebswirt und Unternehmensberater